REL, sigle composé des trois lettres R, E et L, peut faire référence à :
 Réticulum endoplasmique lisse, un organite cellulaire,
 réacteur à eau légère, un réacteur nucléaire modéré par de l'eau légère, par opposition à l'eau lourde,
 Rassemblement européen de la liberté, un mouvement politique français, de tendance « nationale européenne »,
 Ressources éducatives libres, mouvement mondial lancé par des fondations, universités, enseignants et pédagogues visant à créer et distribuer via internet des ressources éducatives libres et gratuites ;
 Radio Electro Lyon, un site internet sur la musique électronique,
 Aéroport de Trelew (Almirante Zar), en Argentine, selon la liste des codes AITA des aéroports,
 Roller En Ligne : Site Internet de Roller
 Rat d'Égoût Lubrique, le nom d'une auberge dans la série Le Donjon de Naheulbeuk